Cases ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Augustin Dieudonné de Las Cases (1766–1842), französischer Offizier und Politiker
 Francisco Cases Andreu (* 1944), spanischer Bischof

Siehe auch:

 Kases